Моторостроитель — специалист, работающий в области моторо- и двигателестроения.

«Моторостроитель» — название.

Здания 

 «Моторостроитель» — дворец культуры в Уфе

Предприятия 

 «Моторостроитель» — название до 2010 предприятия «Кузнецов» в Самаре
 «Моторостроитель» — название в 1979–1992 Пермского моторного завода в Перми
 «Моторостроитель» — название в 1981–1991 Запорожского производственного объединения в Запорожье, ныне — «Мотор Сич»

Спортивные клубы 

 «Моторостроитель» — футбольный клуб Уфимского моторостроительного производственного объединения из Уфы

См. также 

 «» — заводская газета, выпускавшаяся рядом советских и российских моторо- и двигателестроительных предприятий